Девингталь — латвийская фамилия.

Известные носители:
 Девингталь, Жан Фёдорович (1892—1938) — российский революционер, сотрудник ВЧК и советский хозяйственный деятель.
 Девингталь, Юрий Владимирович (1924–1997) — советский, российский учёный-математик, основатель и  директор вычислительного центра Пермского университета.